Dietmar Schulze ist der Name folgender Personen:

* Dietmar Schulze (Ingenieurwissenschaftler) (* 1941), deutscher Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Dietmar Schulze (Fußballspieler) (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Dietmar Schulze (Politiker) (* 1953), deutscher Politiker (SPD) 
 Dietmar Schulze (Verfahrenstechniker) (* 1959), deutscher Maschinenbauer und Verfahrenstechniker 

Siehe auch:
 Dietmar Schulz